Соревнования по метанию молота у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 27 и 28 сентября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующей чемпионкой мира в метании молота являлась Анита Влодарчик из Польши. Она не защищала свой титул из-за травмы колена. Влодарчик приехала в Доху, чтобы прокомментировать соревнования для польского телеканала TVP Sport, а также получить золотую медаль чемпионата мира 2013 года, доставшуюся ей после допинговой дисквалификации россиянки Татьяны Лысенко.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 71,00 м. Для участия в чемпионате мира спортсменки должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 32. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получила:
 Ван Чжэн — как текущий лидер общего зачёта IAAF Hammer Throw Challenge 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 72,00 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах 27 сентября 2019 года. В сектор вышли 30 участниц. Впервые в истории чемпионата мира броска за 70 метров не хватило для попадания в финал. Жертвами повысившегося уровня результатов стали сразу три спортсменки: бронзовый призёр прошлого чемпионата Мальвина Копрон, Джулия Рэтклифф и Елизавета Царёва.

Финал 
Основные соревнования в метании молота у женщин состоялись 28 сентября 2019 года. Американка Деанна Прайс уже в первой попытке показала результат (76,87 м), превышающий лучшие броски сезона всех остальных участниц. Йоанна Фёдоров из Польши стала единственной, кто смог приблизиться к лидеру, установив личный рекорд 76,35 м. Однако после третьей попытки на 77,54 м уже ничто не могло помешать Прайс стать первой представительницей США, выигравшей титул чемпионки мира в легкоатлетических метаниях. Другого исторического успеха могла добиться Залина Петривская. На протяжении четырёх попыток она занимала третье место, которое принесло бы первую медаль Молдавии в истории чемпионатов мира. В пятом раунде её опередила китаянка Ван Чжэн (74,76 м), на что Петривская ответить уже не смогла.

Примечания

Ссылки 
 

метание
Метание молота на чемпионатах мира по лёгкой атлетике